Джон Генри Петти, граф Уиком, 2-й маркиз Лансдаун (; 6 декабря 1765 — 15 ноября 1809) — британский дворянин и политик-виг. Был известен как виконт Фицморис с 1765 по 1784 год и граф Уиком с 1784 по 1805 год.

В Ирландии он подозревался в соучастии в республиканском заговоре. В 1786 году его отец, бывший премьер-министр Великобритании лорд Шелберн, обеспечил ему английское место в Палате общин. После того, как стал свидетелем революционных событий в Париже, он начал создавать независимую репутацию друга реформ, критикуя войну с Францией и подавление демократической агитации у себя дома. В 1797 году он вернулся в поместья своего отца в Ирландии, где его политические ассоциации взяли его под надзор правительства. После ирландского восстания 1798 года его видели в компании Роберта Эммета и его сообщников, и ирландская администрация подозревала его в причастности к планам восстания в Дублине в 1803 году. Заверенный в своей свободе главным секретарем Ирландии Уильямом Уикхемом, который в частном порядке признался в своей симпатии к Эммету и его делу, Петти в тяжелом состоянии удалился в Англию, где, обладая титулом своего отца маркиза Лансдауна, он умер в возрасте 43 лет.

Биография 
Родился 6 декабря 1765 года. Единственный сын Уильяма Петти Фицмориса, 1-го маркиза Лансдауна (1737—1805), и его первой жены, леди Софии Картерет (1745—1771). В июле 1785 года он окончил колледж Крайст-черч в Оксфордском университете, получив степень магистра искусств.

Как граф Шелберн, его отец был премьер-министром Великобритании, который в 1782 году признал независимость ирландского парламента и независимость Соединенных Штатов в 1783 году.

После того, как его отец был включен в состав Палаты лордов Великобритании, Джон Генри Петти (теперь с титулом учтивости — граф Уиком) был избран в Палату общин от своего старого места, Чиппинг-Уикома (1786—1802). В то время как он призывал своего сына «принимать мужественное участие в политике, будь то аристократ или демократ», Петти был разочарован его продолжающейся зависимостью от благосклонности отца . С 1791 года он избежал присмотра отца, путешествуя сначала в новую американскую республику, а затем в Париж, где стал свидетелем свержения монархии.

Он начал завоевывать независимую репутацию по возвращении в конце 1792 года, присоединившись к Чарльзу Фоксу в качестве откровенного критика бывшего протеже своего отца, Уильяма Питта, ныне премьер-министра тори. Отвергая разговоры о надвигающемся восстании, он осуждал подавление правительством демократической агитации. Он действительно согласился с предложением провести расследование в отношении соответствующих радикальных обществ, но заявил, что «очень склонен защищать тех, кто желает проведения парламентской реформы».

Ссылаясь на плохое здоровье, Джон Генри Петти снова уехал в 1794 году, путешествуя в течение трех лет по Италии и Швейцарии. В 1797 году он вернулся на очную ставку со своим отцом, которого, как он позже заметил, в его жизни «почти не было ошибки или несчастья», которых он не заметил. Было решено, что он должен обследовать семейные поместья в Ирландии с целью достижения подходящего переселения собственности и покинул Англию в конце апреля. В своих последних выступлениях в Палате общин он обвинял министерскую политику с начала войны и призывал к примирительной политике по отношению к Ирландии. Он не должен был снова появляться в палате, но оставил свое место только после роспуска 1802 года.

Участник заговора Эммета 
Джон Генри Петти обосновался в Сандимаунте, недалеко от Дублина. Оттуда в течение следующих пяти лет он держал Фокса и британских вигов в курсе дел в Ирландии. Среди его источников были Объединенные ирландцы. Отчаявшись от парламентской реформы в Ирландии и в надежде на помощь Франции, под руководством Эдварда Фицджеральда, потомка другой ведущей англо-ирландской семьи, они готовили республиканское восстание. Таковы были ассоциации Петти, что, по одной из версий, «правительство сочло необходимым сообщить его светлости, что, если он не покинет Ирландию, его возьмут в руки». Несмотря на угрозу, Петти остался.

Генри Вассалл-Фоксу, лорду Холланду, Джон Генри Петти сообщил о военном положении террора, ознаменовавшем подавление восстаний в Ирландии летом 1798 года: грабежи, порки и суммарные казни. По дороге в Дублин он сам был обстрелян солдатом .

Петти — один из тех «респектабельных людей», которые, как отмечает ранний историк Объединённых ирландцев Ричард Мэдден, впоследствии попали под «обычную силу восхищения», проявленную Робертом Эмметом. Эммет создал новое объединённое ирландское руководство и возобновлял контакты не только с Парижем, но также (как рекламируется в заговоре Despard) с радикальными группами в Великобритании . Джеймс Хоуп, один из главных помощников Эммета, вспоминает, как видел Петти («Уиком») на складе оружия повстанцев на Маршалл-лейн в Дублине и не сомневался, что Петти «был причастен к планам восстания, пока они действовали у [оружия] депо на Томас-стрит». Именно здесь в июле 1803 года люди Эммета почувствовали себя обязанными встать после случайного взрыва в третьем депо на Патрик-стрит, обнажившего свои замыслы.

После прерванного восстания Джон Генри Петти предложил Джеймсу Хоупу помочь сбежать из страны. Но он также чувствовал себя незащищенным. 10 декабря 1803 года он написал главному секретарю Ирландии Уильяму Уикхему, в котором спрашивал, был ли выдан ордер на арест на его имя, и с облегчением обнаружил, что это «совершенно необоснованно». Фрэнсис Хиггинс был полон решимости разоблачить Петти как тайного предателя, сообщив Уикхему, что, хотя на пике популярности Петти стал «робким и отступил», он «глубоко проник в вирус заговора» . Уикхем, возможно, считал невежливым преследовать сына и наследника бывшего британского премьер-министра на основании ограниченных доказательств, но у главного секретаря были свои симпатии. Когда он заверил Петти, Уикхем собирался уйти в отставку. Друзьям он заявил, что если бы он был ирландцем, он «несомненно должен был бы присоединиться» к Эммету, убежденный, что целью было спасти Ирландию от «состояния депрессии и унижения».

Последние годы 
Вернувшись в Великобританию, Джон Генри Петти сменил своего отца на посту 2-го маркиза Лансдауна 7 мая 1805 года. Сразу же он женился на своей последней любовнице, Марии Арабелле Гиффорд (урожденной Мэддок) (? — 24 апреля 1833), дочери преподобного Хинтона Мэддокса и вдовы герцога Гиффорда из замка Джордан, графство Мит. У них не было детей. Петти провел свои последние годы в Саутгемптоне, где он предложил правительству, теперь столкнувшемуся с растущей империей Наполеона, свою поддержку .

С 1797 года и до своей смерти Джон Генри Петти поддерживал регулярную переписку с Фрэнсис Стюарт, маркизой Лондондерри. Она была дочерью Чарльза Пратта, 1-го графа Кэмдена, который служил в правительстве его отца; и сестрой вице-короля в Дублине, 1-го маркиза Кэмдена, Джона Пратта; и по её собственному рассказу (написанному её подруге, объединённой ирландке Джейн Грег) «республиканской графиней». Мелкие письма леди Фрэнсис показывают, что он продолжал критиковать политику правительства в Ирландии, в том числе Акт о союзе (который её приемный сын, лорд Каслри, помог продвинуть, хотя Ирландский парламент в 1800 году); об учреждении англиканской церкви с её десятиной, взимаемой поверх арендной платы за стойку; о «британской тирании в судоходстве»; и о религии («плохая замена здравому смыслу»).

43-летний Джон Генри Петти, 2-й маркиз Лансдаун, скончался 15 ноября 1809 года на Беркли-сквер, Лондон. Он был похоронен 23 ноября 1809 года в Паддингтоне, Лондон. Ему наследовал его младший сводный брат, Генри Петти-Фицморис, 3-й маркиз Лансдаун.

Примечания

Ссылки 
 John Henry Petty, 2nd Marquess of Lansdowne 
 Hansard 1803—2005: contributions in Parliament by the Marquess of Lansdowne 

Члены парламента Соединённого Королевства (1784—1790)
Члены парламента Соединённого Королевства (1790—1796)
Члены парламента Соединённого Королевства (1796—1800)
Маркизы Лансдаун
Пэры Великобритании
Члены парламента Соединённого королевства (1801—1802)
Члены палаты лордов Великобритании
Члены палаты общин Великобритании
Дети премьер-министров